

Cinema 
 I misteri di Londra (The Life and Adventures of Nicholas Nickleby) –  film del 1947 diretto da Alberto Cavalcanti

Letteratura 
 Nicholas Nickleby (The Life and Adventures of Nicholas Nickleby) – romanzo di Charles Dickens del 1838

Teatro 
 The Life and Adventures of Nicholas Nickleby – opera teatrale di David Edgar

Televisione 
 The Life and Adventures of Nicholas Nickleby – miniserie televisiva del 1982
 The Life and Adventures of Nicholas Nickleby – film per la televisione del 2001 diretto da Stephen Whittaker